Фёдоров, Иван: Иван Фёдоров (1520—1583) — первый известный московский и южнорусский книгопечатник.
 Фёдоров, Иван (?—1733) — русский мореплаватель, подштурман, участник экспедиции 1732 года, исследовавшей Берингов пролив. 
 Фёдоров, Иван (ум. 1941) — иерей, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.
 Фёдоров, Иван Андреевич (1923—1944) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Иван Васильевич (1920—2000) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Иван Григорьевич (1921—1983) — лётчик, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Иван Евграфович (1914—2011) — полковник, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Иван Егорович (1920—1994) — председатель исполнительного комитета Липецкого промышленного областного Совета депутатов трудящихся (промышленного облисполкома).
 Фёдоров, Иван Ильич (1915—1943) — Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик.
 Фёдоров, Иван Логинович (1902—1970) — советский генерал-майор авиации.
 
 Фёдоров, Иван Сергеевич  (род. 1988) — мэр города Мелитополя.
 Фёдоров, Иван Филиппович  (1917—1988) — советский поэт.